Mistrovství Evropy v házené mužů 2018 EHF je 13. ročník a pořádá podruhé v Chorvatsku od 12. do 28. ledna 2018. Chorvatsko bylo oceněno pořádání turnaje na kongresu EHF v Dublinu dne 20. září 2014.

Místa

Základní skupiny

Skupina A

Skupina B

Skupina C

Skupina D

Čtvrtfinálové skupiny

Skupina 1

Skupina 2

Play off

Pavouk

Semifinále

Zápas o 5. místo

Zápas o 3. místo

Finále

Konečné pořadí

Externí odkazy 
 
 Official website 

Mistrovství Evropy v házené mužů
Házená v roce 2018
Házená v Chorvatsku
Sportovní události v Chorvatsku
Sport v Záhřebu
Sport ve Splitu
Sport ve Varaždínu
Sport v Poreči
Sport v Chorvatsku v roce 2018